Příjmení McCarthy nese více osobností:

 Benni McCarthy (* 1977) – jihoafrický fotbalista
 Cormac McCarthy (* 1933) – americký spisovatel a scenárista
 Dennis McCarthy (* 1945) – americký hudební skladatel
 Edmund Jerome McCarthy (1928–2015) – americký teoretik marketingu
Eugene McCarthy (1916–2005)  – americký demokratický politik, ekonom a básník
 John McCarthy (1927–2011) – americký informatik a kognitivní vědec
 Joseph McCarthy (1908–1957) – americký republikánský politik
 Justin McCarthy (1899–1976) – americký hokejový útočník
 Kevin McCarthy (* 1965) – americký republikánský politik 
 Maud McCarthyová (1859–1949) – vrchní zdravotní sestra v britské armádě
 Melissa McCarthy (* 1970) – americká herečka
 Todd McCarthy (* 1950) – americký filmový kritik

Související články 
 McCarty
 MacCarty
 MacCarthy